Куйбишев Валеріан Володимирович — радянський державний діяч
 Куйбишев Микола Володимирович — радянський воєначальник

Куйбишев — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область

Куйбишев — місто, Новосибірська область
 Куйбишев — назва міста Болгара з 1935 по 1991 роки.
 Куйбишев — назва міста Самари з 1935 по 1991 роки.

Див. також 
 Куйбишеве
 Куйбишево